Rassocha (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 Flüsse:
 Rassocha (Bludnaja), Nebenfluss der Bludnaja
 Rassocha (Boganida), Nebenfluss der Boganida
 Rassocha (Buor-Jurech), Nebenfluss des Buor-Jurech
 Rassocha (Dudypta), Nebenfluss der Dudypta
 Rassocha (Jassatschnaja), Nebenfluss der Jassatschnaja
 Rassocha, Nebenfluss des Korkodon (Alternativname), siehe Bulun (Korkodon)
 Rassocha (Popigai), Nebenfluss des Popigai
 Rassocha (Suolema), Nebenfluss der Suolema

 Ortschaften:
 Rassocha (Irkutsk), ländliche Siedlung in der Oblast Irkutsk
 Rassocha (Swerdlowsk), ländliche Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Rassocha (Tula), Dorf in der Oblast Tula

Siehe auch:
 Rossocha, Nebenfluss der Alaseja